Крузе́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південь від Парижа, 155 км на південь від Бордо, 34 км на північний схід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 58 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 126,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Крузей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї